Мурса (порт. Murça) — многозначный термин.

 Мурса — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Вила-Реал.
 Мурса (Вила-Нова-ди-Фош-Коа) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Мурса (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Мурса — древнерусский напиток — смесь воды с мёдом.